Fissler steht für:

 Fissler (Unternehmen), ein Unternehmen in Idar-Oberstein

Fissler oder Fißler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fissler (1875–1964), Schweizer Architekt und Zürcher Stadtbaumeister
 George Fissler (1906–1975), US-amerikanischer Schwimmsportler
 Harald Fissler (1925–2013), deutscher Unternehmer
 Karl Rudolf Fissler, Begründer des Unternehmens Fissler und Entwickler des Feldkochherdes
 Reinhard Fißler (auch „Fissler“) (1949–2016), deutscher Musiker
Siehe auch:
 Fisler